Andrej Ivanovics Krilov (1956) olimpiai és Európa-bajnok szovjet-orosz úszó
 Andrej Viktorovics Krilov (1984) orosz úszó, olimpikon